El Campillo (Huelva), een gemeente in de Spaanse provincie Huelva in de regio Andalusië
 El Campillo (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid in de regio Castilië en León
 El Campillo de la Jara, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo in de regio Castilië-La Mancha